Stora Ringtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Ringtjärnen (Björketorps socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun, 
Stora Ringtjärnen (Bollebygds socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun,

Se även
Ringtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn